Benyon ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy S. Benyon, britischer Bahnradsportler
 Richard Benyon (* 1964), britischer Turner
 William Benyon († 2014), britischer Politiker